est une expression anglaise signifiant « réveillez moi ». Elle peut faire référence à :

Musique

EP 

 , EP d'Aloe Blacc sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Avicii présente sur l'album  sorti le  ;
 Wake Me Up, chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 
 Don't Wake Me Up